Okręty US Navy o nazwie USS  "Talbot":
 Pierwszy "Talbot" (TB-15) był torpedowcem, który wszedł do służby w 1898.
 Drugi "Talbot" (DD-114) był niszczycielem typu Wickes, który wszedł do służby w 1918.
 Trzeci "Talbot" (FFG-4) był fregatą rakietową typu Brooke, który wszedł do służby w 1967.

Podobne nazwy 
 USS "J. Fred Talbott" (DD-156) – niszczyciel typu Wickes
 USS "Ralph Talbot" (DD-390) – niszczyciel typu Bagley

Talbot